Le château de la Houssaye peut faire référence à différents châteaux en France :

 Le château de la Houssaye à La Houssaye-en-Brie en Seine-et-Marne, ancien château du maréchal d'Empire Augereau.
 Le château de la Houssaye à Malay-le-Grand dans l'Yonne, ancien château féodal avec des parties historiques du  et  siècles.
 Le château de la Houssaye à Quessoy dans les Côtes-d'Armor, château du .
 Le château de la Houssaye à Saint-Jean-du-Bois dans la Sarthe.
 Le château de la Houssaye à Nointot dans la Seine-Maritime, abrita un orphelinat jusqu'en 1970 puis aujourd'hui un établissement médico-éducatif pour handicapés.
 Le château de la Houssaye à Saint-Augustin-des-Bois en Maine-et-Loire, demeure de la fin du , transformée en 1823-1824.
 Le château de la Houssaye à Marcilly-en-Villette dans le Loiret.

Houssaye